USS Sterett war der Name von vier Schiffen der United States Navy, benannt nach Andrew Sterett:

 USS Sterett (DD-27), ein Zerstörer der Paulding-Klasse, in Dienst gestellt 1910
 USS Sterett (DD-407), ein Zerstörer der Benham-Klasse, in Dienst gestellt 1939
 USS Sterett (CG-31), ein Kreuzer der Belknap-Klasse, in Dienst gestellt 1967
 USS Sterett (DDG-104), ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, Indienststellung 2008

Sterett